Puntatore – nei linguaggi di programmazione, rappresentazione di un indirizzo di memoria
 Puntatore – registro dei calcolatori
 Puntatore – simbolo spostato sullo schermo dai movimenti del mouse o di analoghi dispositivi di puntamento
 Puntatore – riferimento per l'accesso sequenziale ai dati
 Puntatore – membro dell'equipaggio di un bombardiere deputato all'acquisizione del bersaglio